Galera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Galera (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Galera (kommun i Spanien, Andalusien), 

Robotskapade Spanienförgreningar